Філі́ппов, Філіпов: () — російське і болгарське прізвище, утворене від імені Филип, яке відповідає українському Пилип.

Філіппов 
 Філіппов Анатолій Петрович  — український учений у галузі механіки.
 Філіппов Анатолій Юхимович  — український театральний режисер, актор. Народний артист України.
 Філіппов Валерій Миколайович (1939—2019) — радянський і російський художник кіно, художник-постановник. Заслужений художник Росії (2007).
 Філіппов Валерій Володимирович (* 1975) — російський шахіст, гросмейстер.
 Філіппов Василь Макарович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Віталій Кирилович  — радянський і український кінооператор «Київнаукфільму».
 Філіппов Віталій Костянтинович  — радянський і український кінооператор.
 Філіппов Володимир Вітольдович — український підприємець, меценат.
 Філіппов Володимир Ігоревич — український продюсер.
 Філіппов Володимир Миколайович (нар. 1945) — радянський і російський художник кіно, художник-постановник. Заслужений художник РФ (2001).
 Філіппов Георгій Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Гордій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Григорій Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Григорій Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Дмитро (1963—2019) — радянський хокеїст, нападник. Майстер спорту СРСР.
 Філіппов Дмитро Юрійович — грецький міжнародний волейболіст українського походження.
 Філіппов Євген Костянтинович  — радянський і український кінооператор, продюсер, педагог.
 Філіппов Зиновій Іванович  — заслужений художник України і Криму.
 Філіппов Роман Миколайович  — російський військовий льотчик. Майор Повітряно-космічних сил Російської Федерації. Герой Росії (2018).
 Філіппов Іван Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Іван Пилипович — Герой Соціалістичної Праці.
 Філіппов Микола Антонович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Михайло Георгійович (1855—1914) — статський радник, голова правління Київського земельного банку (1895—1914).
 Філіппов Михайло Іванович (* 1947) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації, лауреат Державних премій РФ.
 Філіппов Михайло Логвинович — повний кавалер ордена Слави.
 Філіппов Михайло Михайлович — доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України..
 Філіппов Олександр Олександрович — український футболіст.
 Філіппов Олександр Павлович (1932—2011) — поет, перекладач, літератор, Народний поет Республіки Башкортостан.
 Філіппов Олексій — російський шпигун на користь ДНР в рядах Правого сектору.
 Філіппов Олексій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Олексій Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Філіппов Роман Сергійович (1936—1992) — радянський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР. Заслужений артист Білоруської РСР.
 Філіппов Сергій Миколайович  — радянський актор. Народний артист РРФСР (1974).

Філіпов 
 Філіпов Аркадій Олександрович (1903—1957) — 1-й секретар Іркутського обласного комітету ВКП(б). Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Філіпов Василь Родіонович (1913—1993) — голова Ради міністрів Бурятської АРСР. Депутат Верховної ради СРСР 4—6-го скликань. Доктор ветеринарних наук, професор.
 Філіпов Віктор Петрович (1927—1995) — оптик-механік, новатор виробництва. Герой Соціалістичної Праці.
 Гриша Філіпов (1919—1994) — один з керівників Болгарської комуністичної партії, голова Ради міністрів у 1981—1986 роках.
 Філіпов Іван Іванович (? — ?) — голова правління Української ради промислової кооперації (Укооппромради). Член Ревізійної Комісії КП(б)У (1940—1952).
 Філіпов Іван Маркелович — український радянський політичний діяч.
 Філіпов Костянтин Анатолійович — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Філіпов Костянтин Андрійович — майор Збройних Сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Кшиштоф Станіслав Філіпов (* 1956) — польський історик, який спеціалізується на всесвітній історії та історії Польщі XIX—XX століть, військовій історії, джерелознавстві i фалеристиці.
 Філіпов Микола Віталійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Філіпов Олександр Миколайович — полковник Національної гвардії України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Філіпов Олександр Петрович — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Філіпов Олексій Михайлович — український діяч у галузі педагогіки.

Філіпова 
 Філіпова Галина Андріївна — професор Національного транспортного університету, відзначена орденом княгині Ольги.
 Надя Філіпова (1959) — болгарська спортсменка, призерка Олімпійських ігор.

Філіппова 
 Філіппова Євгенія Вікторівна — завідувачка клініко-діагностичної лабораторії комунального підприємства Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова, заслужений лікар України.
 Філіппова Лідія Василівна — українська радянська діячка, бригадир електрозварників виробничого управління «Каховсільбуд» Херсонської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Філіппова Наталія Михайлівна (* 1951) — українська; лауреатка низки національних літературних премій; член НСПУ.
 Філіппова Олена Петрівна — білоруська борчиня вільного стилю, учасниця Олімпійських ігор. Майстер спорту Білорусі міжнародного класу з вільної боротьби.

Див. також 
 Філіпповка
 Філіппово
 Філіпповський

Примітки 

Російські прізвища
Болгарські прізвища